gradzina – rodzaj dłuta
 gradzina – bryłka lodu w czasie opadów gradu